Nero d'Avola, vitigno
Nero d'Avola, vino